Banfi ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Banfi (1886–1957), italienischer Philosoph
 Emilio Banfi (1881–??), italienischer Leichtathlet
 Gian Luigi Banfi (1910–1945), italienischer Architekt
 Lino Banfi (* 1936), italienischer Schauspieler
 Marzio Banfi (* 1945), Schweizer Künstler und Dichter
 Pietro Alessandro Banfi (1739–1817), italienischer Geistlicher, Bischof von Tivoli
 Raúl Banfi (1914–1982), uruguayischer Fußballspieler
 Rosanna Banfi (* 1963), italienische Schauspielerin
 Ugo Eugenio Puccini Banfi (* 1935), kolumbianischer Priester, Bischof von Santa Marta

Siehe auch:
 Schloss Banfi, Bauwerk in der Gespanschaft Međimurje, Nordkroatien
 Banfi (Štrigova), Ortschaft in der Gemeinde Štrigova, Gespanschaft Međimurje, Nordkroatien
 Bánffy